Piña (span. piña „Ananas“) steht für:
 Piña (Pflanzenfaser), philippinische Textilfaser aus den Blättern der Ananaspflanze
 Piña Colada, mit Ananas gemixter Cocktail
 Elías Piña, Provinz in der Dominikanischen Republik

Piña ist der Familienname folgender Personen:
 António Carlos Piña (* 1966), kapverdischer Marathonläufer
 Dulce Piña (* 1966), dominikanischer Judoka
 Fernando Piña (* 1966), mexikanischer Fußballtorhüter
 Joaquín Piña Batllevell (1930–2013), spanischer Geistlicher, katholischer Bischof von Puerto Iguazú
 José Salomé Piña (1830–1909), mexikanischer Maler
 Karell Piña Ventoza (* 1988), kubanischer Beachvolleyballspieler
 Melesio Piña (* 1948), mexikanischer Leichtathlet

Siehe auch:
 Pina